Le Mombasa Roots Band est un groupe musical kényan d'afropop fondé à Mombasa en 1977 par les frères Ebrahim, Saeed et Suleiman Juma. Sa notoriété découle d'une carrière entièrement basée sur l'animation de soirées dans les hôtels du littoral kényan et de Nairobi.

Notes et références 

Groupe de pop
Groupe musical kényan